

Nom commun 
Baux peut désigner :
 Baux, pluriel de bail ;
 Baux, pluriel de bau,  une des pièces de renfort transversal de la carcasse d'un bateau, maître-bau.

Patronyme 

 Auguste Baux (1892-1918), aviateur, as de la Première Guerre mondiale, mort au combat ;
 Claude Baux (1945-), céiste français ;
 Jean-Élysée Baux (1796-1865), maire de Marseille ;
 Jean-Louis Baux (1780-1849), général français ;
 Jean-Paul Baux, joueur de rugby à XV français né en 1946 ;
 Marguerite Baux (1856-?), soprano française ;
  ;
 Salomon Baux (1612-1654), médecin français.

Toponymes  

 Les Baux-de-Breteuil, commune française située dans le département de l'Eure ;
 Les Baux-de-Provence, commune française située dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Les Baux-Sainte-Croix, commune française située dans le département de l'Eure.

Voir aussi 
 Liste des seigneurs des Baux